А́ндрия Хебранг ():
 Хебранг, Андрия (1899—1949) — хорватский и югославский политик, один из лидеров сталинистской оппозиции Иосипу Броз Тито.
 Хебранг, Андрия (род. 1946) — хорватский политик, занимавший различные министерские посты; сын предыдущего.